A competição de simples masculino foi um dos eventos do tênis nos Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara. Foi disputada no Complexo Telcel de Tênis entre os dias 17 e 22 de outubro.

Calendário
Horário local (UTC-6).

Medalhistas

Cabeças-de-chave

 (Segunda rodada)
 (Segunda rodada)
 (Quartas de final)
 (Finalista, medalha de prata)
 (Segunda rodada)
 (Quartas de final)
 ''(Semifinal, medalha de bronze)
 (Campeão, medalha de ouro)

<ol start="9">
 ''(Segunda rodada)
 ''(Quartas de final)
 ''(Oitavas de final)
 ''(Oitavas de final)
 ''(Quartas de final)
  ''(Oitavas de final)
 ''(Segunda rodada)
  (Oitavas de final)

Chaveamento

 Q = Qualifier
 WC = Wild Card
 LL = Lucky Loser

 Alt = Alternativo (alternate) SE = Special Exempt
 PR = Ranking protegido (protected ranking) w/o = Desistência (walkover) r = Abandono (retired) d = Desclassificação (default)''
|}

Finais

Chave superior

Seção 1

Seção 2

Chave inferior

Seção 3

Seção 4

Simples masculino